Disclaimer est une chanson du groupe The Offspring présente sur l'album Ixnay on the Hombre sorti en 1997 ;
 Disclaimer est un album du groupe Seether sorti en 2002.